Nicocles de Salamina (en llatí Nicocles, en grec antic Νικοκλῆς) fou rei de Salamina de Xipre i va regnar a l'entorn del 374 aC fins prop del 360 aC, sota sobirania persa.

Era fill i successor d'Evàgores I. Alguns autors sospiten que va participar en la conspiració que va posar fi a la vida del seu pare, però no hi ha evidencia d'aquest fet, excepte que Diodor de Sicília diu que l'eunuc que va assassinar Evàgores es deia Nicocles, cosa que pot ser un error o una coincidència.

El seu regnat és poc conegut. Aparentment el regne va gaudir de pau i prosperitat. Isòcrates d'Atenes li va dirigir dos panegírics en els quals diu que va portar a les ciutats sota el seu domini al més gran floriment, que va omplir el tresor que estava exhaust per les guerres del seu pare, sense oprimir als súbdits amb taxes elevades, i que tenia un regnat suau i just. L'elogia també per la seva protecció a la literatura i la filosofia (el mateix Isòcrates va rebre 20 talents pel seu panegíric), i per la seva puresa en les relacions familiars; no obstant això, Teopomp de Quios i Anaxímenes de Làmpsac diuen que era una persona d'hàbits luxuriosos i que va competir amb Estrató rei de Sidó en l'esplendor i refinament de les seves festes i en la indulgencia sobre els excessos sexuals.

Aquestos dos escriptors també diuen que va morir violentament però no diuen perquè o en quin període. S'han trobat algunes monedes del seu regnat.

Referències 

Reis de Xipre